Киппенбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Киппенбергер, Мартин (1953—1997) — немецкий художник.
 Киппенбергер, Ханс (1898—1937) — немецкий политик.
 Киппенбергер, Альбрехт (1890—1980) — немецкий историк искусства.